Brzostowo est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 du village de Brzostowo, dans le powiat de Pyrzyce ;
 du village de Brzostowo, dans le powiat de Szczecinek.

dans d'autres voïvodies
 du village de Brzostowo, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Brzostowo, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Brzostowo, dans la voïvodie de Podlachie.